Натуральне число 1869
 1869 рік до нашої ери
 1869 рік нашої ери